Landry se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean-François Landry
 Bernard Landry